L’ (ODP) est un programme scientifique international d'exploration et d'étude des fonds sous-marins.

Le programme ODP, qui a débuté en 1985, est le successeur du . Il a utilisé le navire de forage JOIDES Resolution. Il est financé par l'Australie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et un consortium de 12 autres pays. Le programme a réalisé 110 expéditions ayant de nombreux résultats scientifiques.

En 2004, l'ODP est devenu l'Integrated Ocean Drilling Program.

Notes et références

Article connexe 
 Guyot Allison

Géologie